Schwarzel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Schwarzel (1801–1865), österreichischer Feldmarschallleutnant 
 Johann Carl Schwarzel (1746–1809), deutscher Theologe, siehe Karl Schwarzl
 Sándor Schwarzel, eigentlicher Name von Sándor Lipthay (1847–1905), ungarischer  Eisenbahningenieur 

Siehe auch:
 Schwarzl
 Schwärzel
 Schwarzeln, Wohnplatz in Kürten, Nordrhein-Westfalen